Best of My Love – singolo degli Eagles del 1974
 Best of My Love – singolo delle The Emotions del 1977
 Best of My Love – traccia dell'album The Law dei The Law del 1991
 Best of My Love – singolo di Javine del 2004
 Best of My Love – album di Samantha Jade del 2018